Suvo Grlo peut désigner deux localités du Kosovo :
 Suvo Grlo dans la commune de Srbica ;
 Suvo Grlo dans la commune d'Istok.